Arromanches bezeichnet:

Orte in Frankreich:
 Arromanches-les-Bains, Département Calvados

Schiffe:
 Arromanches (R95), französischer Flugzeugträger
 Arromanches (Schiff, 1939), französisches Fährschiff